Zákľuky – szczyt w słowackich Niżnych Tatrach 
 Zákľuky– szczyt w słowackich Rudawach Weporskich